Елізабет Беренберг (1749—1822) — німецька банкірка.
 Йоганн Беренберг (1718—1772) — німецька банкірка.
 Корнеліус фон Беренберг-Госслер (1874—1953) — німецький банкір.
 Йоахім фон Беренберг-Консбрух (* 1940) — німецький банкір.
 Йоганн фон Беренберг-Госслер (1839—1913) — німецький банкір.
 Рудольф фон Буоль-Беренберг (1842—1902) — німецький юрист і політичний діяч, голова рейхстагу; член партії центру.

 Беренберг — стратовулкан, розташований на північно-східному кінці норвезького острова Ян-Майєн.

 Berenberg Bank — німецький банк.
 Berenberg Verlag — німецька видавнича компанія.
 Беренберг (рід)
німецькі прізвища